Cazenovia – jezioro w USA, w stanie Nowy Jork

Miejscowości w USA:
 Cazenovia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Cazenovia – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Cazenovia – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Cazenovia (ang. Cazenovia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Cazenovia (ang. Cazenovia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison